Een televisieprogramma van BNN, zie Weg met BNN (televisieprogramma)
 Een radioprogramma op Radio 1, zie Weg met BNN (radio)